Hannak ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Hannak (1841–1899), österreichischer Pädagoge
 Herbert Bergmann-Hannak (1924–2013), deutscher Maler und Grafiker
 Jacques Hannak (1892–1973), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Karin Hannak (* 1940), österreichische Künstlerin
 Martina Hannak, deutsche Juristin
 Nicole Hannak (* 1981), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin

Siehe auch:

 Hanak
 Hannack